Эврианта ():

 Эврианта, или Ориальта, — центральный персонаж «Романа о Фиалке» французского трувера Жерберта де Монтрейль (XIII век).
 «Эврианта» (; 1823) — опера немецкого композитора Карла фон Вебера.
 (527) Эврианта — астероид главного пояса, открытый в 1904 году.